Жангир хан

 Жангир хан (Казахское ханство) (ум. 1652) — правитель Казахского ханства с 1643 до 1652 года, сын Есим-хана
 Жангир-Керей-хан (ум. 1845) — хан Внутренней (Бокеевской) орды (1824—1845), сын Бокей-хана, основателя Бокеевской орды

См. также 
 Жангир — упразднённое село в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана.